Duthiella är ett släkte av bladmossor. Duthiella ingår i familjen Leskeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Duthiella